Нижче наведена бібліографія науково-фантастичних творів американського письменника німецького походження, Фріца Лайбера (1910-1992).

Романи/Повісті

1940-ві 
  (; 1943) — роман, що розповідає про те, як професор коледжу виявив, що його дружина (і багато інших жінок) регулярно використовують магію проти й для себе та своїх чоловіків
 «Збирайся, Темряво!» (; 1943)
 «Доля тричі поспіль» (; 1945, перевидано 1952 року)

1950-ті 
 «Грішні» (; 1953, переписано в 1980 році)
 «Зелене тисячоліття» (; 1953)

1960-ті 
 «Безмежний час» (; розширений 1961 року)
 «Ніч довгих ножів» (; 1960, Amazing Science Fiction Stories)
 «Срібні яйцеголові» (; 1961, скорочена версія була опублікована в журналі The Magazine of Fantasy & Science Fiction у 1959 році)
  (; 1964)
  (; 1966)
  (; 1969)

1970-ті 
 «Ви зовсім одні» (; 1972, до першого книжкового видання увійшли також два коротші твори)
 «Богоматір Темряви» (; 1977)
 «Острів Райм» (; 1977, щось середнє між повістю та збіркою з двох повістей)
 «Справи Даніеля Кессеріха» (; 1977)

Оповідання

1930-ті 

 «Дві шукані пригоди» або «Коштовності в лісі» ( або ; 1939)

1940-ві 

 «Автоматичний пістолет» (; 1940)
 «Похмурий берег» (; 1940)
 «Завивальна вежа» (; 1941)
 «Влада маріонеток» (; 1941)
 «Димний привид» (; 1941)
 «Вони ніколи не повертаються» (; 1941)
 «Пагорб і яма» (; 1942)
 «Пес» (; 1942)
 «Вбивця-привид» або «Спадщина» ( або ; 1942)
 «Особняк павука» (; 1942)
 «Затонулий край» (; 1942)
 «Брат мутанта» (; 1943)
 «Будинок злодіїв» (; 1943)
 «Влаштувати римське свято» (; 1943)
 «Бізнес на вбивствах» (; 1944)
 «Здоровий глузд» або «Божевільний вовк» ( або ; 1944)
 «Табу» (; 1944)
 «Думка» (; 1944)
 «Мрії Альберта Морленда» (; 1945)
 «Ворог у розшуку» (; 1945)
 «Аліса та алергія» (; 1946)
 «Пан Бауер і атоми» (; 1946)
 «Гамбіт адепта» (; 1947)
 «Щоденник під снігом» (; 1947)
 «Чоловік, який ніколи не молодіє» (; 1947)
 «Дівчинка з голодними очима» (; 1949)
 «На рентгенівському знімку» (; 1949)

1950-ті 

 «Чорна вівця» (; 1950)
  (; 1950)
 «Мрець» (; 1950)
 «Зачарований ліс» (; 1950)
 «Пізніше, ніж ти думаєш» (; 1950)
 «Хай дзвенить свобода» або «Вовча зграя» ( або ; 1950)
 «Лев і ягня» (; 1950)
 «Марсіани, тримайтеся подалі!» (; 1950)
 «Корабель відпливає опівночі» (; 1950)
 «Ви зовсім одні» (; 1950)
 «Зустріч завтра» або «Бідний Супермен» ( або ; 1951)
 «Плач, відьмо!» (; 1951)
 «Темна помста» або «Пазурі з ночі» ( або ; 1951)
 «Гарна дівчина з п'ятьма чоловіками» (; 1951)
  (; 1951)
 «Коли помруть останні боги» (; 1951)
 «День доктора Кометевського» (; 1952)
 «Лисячі нори Марса» (; 1952)
 «Я шукаю Джефа» (; 1952)
 «Місяць зелений» (; 1952)
 «Вчорашній будинок» (; 1952)
 «Невдалий день для продажів» (; 1953)
 «Велике свято» (; 1953)
 «Ніч, коли він плакав» (; 1953)
 «Сім чорних жерців» (; 1953)
 «Механічна наречена» (; 1954)
 «Тиха гра» (; 1954)
 «Велика подорож» (; 1957)
 «Феммеквін 973» (; 1957)
 «Друзі та вороги» (; 1957)
 «Останній» (; 1957)
 «Бійці з часом» (; 1957)
 «Час у колі» (; 1957)
 «Що він тут робить?» (; 1957)
 «Великі часи» (; 1958)
 «Хлібні витрати» (; 1958)
 «Куля з його ім'ям» (; 1958)
 «Повний стіл дівчат» (; 1958)
 «Останній лист» (; 1958)
 «Маленька стара міс Макбет» (; 1958)
 «Рамп-Тітті-Тітті-Там-ТА-Ті» (; 1958)
 «Простір-час для веснянок» (; 1958)
 «Спробуй змінити минуле» (; 1958)
 «Проклятий ранок» (; 1959)
 «Будинок сеньйори Дельґадо» (; 1959)
 «Несправна влада» (; 1959)
 «Скрутні часи в Ланхмарі» (; 1959)
 «Число Звіра» (; 1959)
 «Павутиння розуму» (; 1959)
 «Розсіяний склероз, знайдений у вирі» (; 1959)
 «Наші канікули на тарілці» (; 1959)
 «Нездійсненна мрія» (; 1959)
 «Психоз з космосу» (; 1959)
 «Нагорода» (; 1959)
 «Срібні яйцеголові» (; 1959)
 «Спокій, або інакше!» або «Майбутнє з привидами» ( або ; 1959)

1960-ті 

 «Марьяна» (; 1960)
 «Ніч довгих кинжалів» або «Вовча пара» ( або ; 1960)
 «Найстаріший солдат» (; 1960)
 «Щури Лімба» (; 1960)
 «Шизо Джиммі» (; 1960)
 «Коли немає морського царя» (; 1960)
 «Вся трава на світі» (; 1961)
 «Біт Кластер» (; 1961)
 «Окуляри доктора Драґоне» (; 1961)
 «Інкубатор мрій» (; 1961)
 «Творчість для котів» (; 1961)
 «Крик вовка» (; 1961)
 «Дочка Сцилли» (; 1961)
 «Гість з далекого Сходу» (; 1961)
 «Божевільня на 64 квадрати» (; 1962)
 «Великий механізм» (; 1962) — скорочена версія «Ви зовсім одні» ()
 «Трохи темного світу» (; 1962)
 «Створіння з глибин Клівленда» або «Самітній вовк» ( або ; 1962)
 «Людина, яка подружилася з електрикою» (; 1962)
 «Дзеркало» (; 1962)
 «Гамбіт Моріарті» (; 1962)
 «Таємні пісні» (; 1962)
 «Орбіта снігової кучугури» (; 1962)
 «Тринадцятий крок» (; 1962)
  (; 1962)
 «237 балакучих статуй і так далі» (; 1963)
 «Базар дивацтв» (; 1963)
 «Демон-скриня» (; 1963)
 «Хмара ненависті» (; 1963)
 «Злочини проти пристрасті» (; 1963)
 «Сад зла доктора Адамса» (; 1963)
 «Гра для кімнати в мотелі» (; 1963)
 «Заминка в космосі» (; 1963)
 «Дитячий садок» (; 1963)
 «Міфи, яких мене навчила правнучка» (; 1963)
 «Ніякої великої магії» (; 1963)
 «Павук» (; 1963)
 «Успіх» (; 1963)
 «Х — позначає пішохідний перехід» (; 1963)
 «Будьте в доброму гуморі» (; 1964)
 «Чорний гондольєр» (; 1964)
 «Лежи тихо, Білосніжко» (; 1964)
 «Лорди Квармолла» (; 1964)
 «Північ у дзеркальному світі»  (; 1964)
 «Коли дмуть змінні вітри» (; 1964)
 «Циклопи» (; 1965)
 «Далеко до Циґнуса» (; 1965)
 «Чотири привиди в Гамлеті» (; 1965)
 «Добрі нові дні» (; 1965)
 «Хід конем» або «Час коня» ( або ; 1965)
 «Місячна дуель» (; 1965)
 «Зоряний док» (; 1965)
 «Кристальна тюрма» (; 1966)
 «Потонув без сліду» (; 1966)
  (; 1966)
 «Автовідповідач» (; 1967)
 «Чорний коридор» (; 1967)
  (; 1967)
 «Внутрішні кола» або «Зимові мухи» ( або ; 1967)
 «Божевільний Аннаой» (; 1968)
 «У відьомському наметі» (; 1968)
 «Одна станція шляху» (; 1968)
 «Привид переслідує Техас» (; 1968)
 «Квадратний корінь мозку» (; 1968)
 «Їх господиня — море» (; 1968)
 «Вимкнені голови» (; 1968)
 «Два найкращих злодія в Ланхмарі» (; 1968)
 «Коли Брахма прокидається» (; 1968)
 «Не та гілка» (; 1968)
 «Кінець битви при Офаї» (; 1969)
 «Річмонд, кінець вересня 1849 року» (; 1969)
 «Корабль тіней» (; 1969)
 «Коли вони відкрито ходять» (; 1969)

1970-ті 

 «Америка прекрасна» (; 1970)
 «Прокляття кола» (; 1970)
  (; 1970)
 «Ціна болю-полегшення» (; 1970)
  (; 1970)
 «Золоте, чорне і срібне» (; 1971)
 «Чергова бочка вина» (; 1972)
 «Глухий удар» (; 1972)
 «День темний, ніч світла» (; 1972)
 «Пожирачі лотосів» (; 1972)
 «Приманка» (; 1973)
 «Три коти» (; 1973)
 «Смуток ката» (; 1973)
 «У пастці в країні тіней» (; 1973)
 «Красуня та чудовиська» (; 1974)
 «Котяча колиска» (; 1974)
 «Чи знаєте ви Дейва Вензеля?» (; 1974)
  (; 1974)
 «Таємничі справи в музеї Метрополітен» (; 1974)
 «Безпритульний» (; 1974)
 «Белсен Експрес» (; 1975)
 «Ловіть той цепелін!» (; 1975)
 «Рукавичка» (; 1975)
 «У пастці в зоряному морі» (; 1975)
 «Під перстами богів» (; 1975)
 «Темні крила» (; 1976)
 «Смерть принців» (; 1976)
 «Найстрашніший зруйнований світанковий світ» (; 1976)
 «Морозне чудовисько» (; 1976)
  (; 1976)
 «Принцеса у вежі на висоті 250 000 миль» (; 1977)
 «Острів Райм» (; 1977)
 «Обряд весни» (; 1977)
 «Морська магія» (; 1977)
 «Чорне дзеркало» (; 1978)
 «Мер Ше» (; 1978)
 «Формовщик ґудзиків» (; 1979)
 «Людина, яка була одружена з простором і часом» (; 1979)

1980-ті 

 «Ремонтники» (; 1980)
 «Великий льодовик Сан-Франциско» (; 1981)
 «Моторошні уявлення» (; 1982)
 «Місячний ілюмінатор» (; 1982)
 «Котячий готель» (; 1983)
 «Прокляття малих і зірок» (; 1983)
 «Чорний колір має свої принади» (; 1984)
 «Примарне світло» (; 1984)
 «Миша спускається нижче» (; 1988)
 «Задушливий вечір у Ланхмарі за участю Гісвета» (; 1988)

1990-ті 

 «Заміна Вілмеру: Історія привидів» (; 1990)
 «Тричі прив'язаний кіт» (; 1993)

2000-ні 

 «Величезна спальня» (; 2002)

П'єси 

 «Швидко по Зодіаку: Фарс» (; 1983, Newcastle, VA: Cheap Street)

Цикли творів

Фафгрд та Сірий Мишолов 

 «Мечі та чортівня» (; 1970), збірка з 3 оповідань;
 «Мечі проти смерті» (; 1970), збірка з 10 оповідань;
 «Мечі в тумані» (; 1968), збірка з 6 оповідань;
 «Мечі проти чаклунства» (; 1968), збірка з 4 оповідань;
 «Мечі Ланхмара» (; 1968);
 «Мечі та крижана магія» (; 1977), збірка з 8 оповідань;
 «Лицар і шахрай на мечах» (; 1988), перевидане з назвою «Прощання з Ланхмаром» (; 1998 у США; 2000 у Великій Британії).

Омнібуси 

 «Три мечі» () — омнібус з 1-3 книг;
 «Меч майстрів» () — омнібус з 4-6 книг.

Збірки 

  (; 1947)
  (; 1957)
 «Павук розуму та інші історії» (; 1961) — збірка з 6 оповідань
 «Тіні мають очі» (; 1962) — збірка з 6 оповідань
 «Цеберка повітря» (; 1964) — збірка з 11 оповідань
 «Кораблі до зірок» (; 1964) — збірка з 6 оповідань
 «Ніч вовка» (; 1966) — збірка з 4 оповідань
 «Таємні пісні» (; 1968) — збірка з 11 оповідань
 «Нічні монстри» (; 1969) — збірка з 4 оповідань
  (; 1974) — збірка з 22 оповідань
  (; 1974) — збірка з 10 історій і 9 статей
  (; 1975) — збірка з 4 історій, 1 п'єси та 6 статей
  (; 1978)
  (; 1978) — збірка з 9 історій
 «Корабель тіней» (; 1979) — збірка з 5 оповідань і роману «Великі часи»
 «Змінна війна» (; 1983) — збірка з 7 історій
 «Примарне світло» (; 1984) — збірка з 9 історій з ілюстраціями та автобіографічним есеєм
 «Хроніки Лайбера» (; 1990) — збірка з 44 оповідань
 «Ґаммітч і друзі» (; 1992)
  (; White Wolf Publishing, 1995, ) — об'єднує «Мечі та чортівня» (1970) та «Мечі проти смерті» (1970)
 «Скрутні часи в Ланхмарі» (; White Wolf Publishing, 1996, ) — об'єднує «Мечі в тумані» (1970) та «Мечі проти чаклунства» (1970)
 «Повернення до Ланхмара» (; White Wolf Publishing, 1997, ISBN 1-56504-928-4) — об'єднує «Мечі Ланхмара» (1968) та «Мечі та крижана магія» (1977)
 «Темні леді» (; NY: Tor Books, 1999)
 «Чорний гондоль'єр» (; 2000) — збірка з 18 оповідань
 «Димовий привид та інші привиди» (; 2002) — збірка з 18 оповідань
 «День темний, ніч світла» (; 2002) — збірка з 20 оповідань
 «Жахливі уявлення» (; 2004) — збірка з 15 оповідань
 «Дивні дива» (; Subterranean Press, 2010) — збірка з 48 неопублікованих і робіт, що не увійшли до збірки

Посилання 

 

Лайбер
Твори Фріца Лайбера
Лайбер